Божедаровка — топоним:

Россия 
 Божедаровка — деревня в Павлоградском районе Омской области.

Украина 
 Божедаровка (до 2016 года — Щорск) — посёлок городского типа в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Божедаровка — село в Криничанском районе Днепропетровской области.

 Божедаровка — бывшее село, исторический район Кривого Рога.
 Божедаровка — железнодорожная станция.

См. также 

 Богодаровка